Serie A 1948 – 25ª edizione del campionato italiano di hockey su pista maschile
Serie A 1948 – 29ª edizione del Campionato italiano di pallanuoto maschile
Serie A 1948 – edizione di pallapugno maschile italiana
Serie A 1948 – edizione di pallavolo maschile italiana